Бринза — один з ґатунків сиру
 Бринза — село, Кагульський район, Молдова

 Бринза Віталій Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища